Die Nacht der Entscheidung steht für:

 Die Nacht der Entscheidung (1920), deutscher Stummfilm von Franz Osten
 Die Nacht der Entscheidung (1931), deutscher Spielfilm von Dimitri Buchowetzki
 Die Nacht der Entscheidung (1938), deutscher Spielfilm von Nunzio Malasomma 

Siehe auch:
 Nacht der Entscheidung